Law bezeichnet:
 Law (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Law, alternative Umschrift des chinesischen Familiennamens Luo
 Law (Texas), Stadt in Texas
 The Law, britische Rockband
 Law Auto Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Law, im englischen das Recht, das Gesetz, die Rechtsordnung oder die Rechtswissenschaft

Law ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Law Dome, Eisdom im Wilkesland, Antarktika
 Law-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Law-Inseln, Inseln vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Law-Plateau, Hochebene im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Law Promontory, Vorgebirge im Kempland, Antarktika

LAW steht als Abkürzung für:
 Light Anti-armor Weapon oder Light Anti-tank Weapon, Panzerabwehrwaffe, siehe M72 (Waffe)
 Life after weekend, deutsche Band, siehe Law (Band)
 Lexikon der Alten Welt, altertumswissenschaftliches Nachschlagewerk
 Leipziger Arzneimittelwerk, siehe Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
 Kleinbahn Leer–Aurich–Wittmund, schmalspurige Kleinbahn
 Luftseilbahn Arosa–Weisshorn, siehe Weisshorn (Arosa)#Weisshornbahn (LAW) (seit 1956)
 Low Active Waste, schwach radioaktiver Abfall
 Lethal autonomous weapon (deutsch: Tödliche autonome Waffen)
 Latin American Wings, Fluggesellschaft

Siehe auch:
 LAV
 Laws
 Law and Order

LAW